Gölsdorf – frazione del comune di Niedergörsdorf (Brandeburgo)
 Gölsdorf – frazione del comune di Steinhöfel (Brandeburgo)